Финалът за Къмюнити Шийлд през 2016 година е 94-тото издание на турнира и е еквивалент на мача за Суперкупата в другите страни. Срещата се играе между шампиона на Англия за сезон 2014/15 Лестър Сити и носителя на ФА Къп за сезон 2015/16 Манчестър Юнайтед, който побеждава на финала Кристъл Палас с 2-1 след продължения.

Манчестър Юнайтед побеждава с 2-1 с голове на Джеси Лингард и Златан Ибрахимович за победителите, и на Джейми Варди за отбора на Лестър.

На заден план 
Лестър записва своето второ участие в турнира, печелейки първия си мач в турнира през 1971, побеждавайки с 1-0 отбора на Ливърпул. Манчестър Юнайтед участва за 30-и път в Къмюнити Шийлд и е спечелил рекордните двадесет трофея. Лестър се включва в мача като шампион на Англия за сезон 2014/15, печелийки титлата на страната за първия път, а Манчестър Юнайтед като носител на трофея за ФА Къп за сезон 2014/15 за рекорден дванадесети път, изравнявайки по брой спечелени пъти турнира Арсенал. Двата отбора никога не са се срещали в турнира преди. Мениджърът на Манчестър Юнайтед Жозе Моуриньо участва в Къмюнити Шийлд за втора поредна година, след като в предишното издание води отбора на Челси, който губи с 1-0 от Арсенал.

Детайли

Вижте също 
 Английска висша лига 2015/16

Източници 

2016
Турнири по футбол в Лондон
ФК Манчестър Юнайтед
ФК Лестър Сити